Chimaeropsyllidae är en familj av loppor. Chimaeropsyllidae ingår i överfamiljen Hystrichopsylloidea, ordningen loppor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chimaeropsyllidae 29 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Loppor
Chimaeropsyllidae